Sacred:

 Sacred — фэнтезийная ролевая компьютерная игра от немецкой компании Ascaron, вышедшая в 2004 году.
 Sacred Underworld — аддон к игре Sacred, вышел в 2005 году.
 Sacred 2: Fallen Angel — фэнтезийная ролевая компьютерная игра от немецкой компании Ascaron, вышедшая в 2008 году.
 Sacred 3 — разрабатываемая компьютерная игра в жанре RPG, третья игра в серии Sacred, разработчик Keen Games.
 Sacred — статья о серии компьютерных ролевых игр Sacred, действие которых разворачивается в фэнтезийном мире, называемом Анкарией.
 Sacred Heart — третий студийный альбом группы Dio, изданный в 1985 году.
 Sacred Heart “The Video” — запись живого выступления Ронни Джеймса Дио.
 Sacred Love — седьмой студийный альбом британского рок-музыканта Стинга.
 Sacred Reich — трэш-метал-группа из Аризоны, США.
 Sacred Seven — японский аниме-сериал, созданный студией Sunrise.
 Sacred Steel — немецкая рок-группа, играющая в жанрах хэви-метал и спид-метал.

См. также